Sharon est le nom de plusieurs lieux situés dans l'État américain du Wisconsin :
 , un town dans le comté de Portage
 , un town dans le comté de Walworth
 Sharon, un village dans le comté de Walworth.

Homonymie de toponyme